U.S. Post Office and Courthouse steht für folgende Gebäude in den Vereinigten Staaten:
 U.S. Post Office and Courthouse (Montgomery), Alabama
 U.S. Post Office and Courthouse (Globe), Arizona
 U.S. Post Office and Courthouse (Prescott), Arizona
 U.S. Post Office and Courthouse (Tucson), Arizona
 U.S. Post Office and Courthouse (Miami), Florida
 U.S. Post Office and Courthouse (Albany), Georgia
 U.S. Post Office and Courthouse (Atlanta), Georgia
 U.S. Post Office and Courthouse (Augusta), Georgia
 U.S. Post Office and Courthouse (Columbus, Georgia)
 U.S. Post Office and Courthouse (Rome), Georgia
 U.S. Post Office and Courthouse (Waycross), Georgia
 U.S. Post Office and Courthouse (Quincy), Illinois
 U.S. Post Office and Courthouse (Fort Wayne), Indiana
 U.S. Post Office and Court House (Davenport), Iowa
 U.S. Post Office and Courthouse (Keokuk), Iowa
 U.S. Post Office and Courthouse (Eureka), Kalifornien
 U.S. Post Office and Courthouse (San Francisco), Kalifornien
 U.S. Post Office and Court House (Lexington), Kentucky
 U.S. Post Office and Courthouse (Alexandria), Louisiana
 U.S. Post Office and Courthouse (Baton Rouge), Louisiana
 U.S. Post Office and Courthouse (Shreveport), Louisiana
 U.S. Post Office and Courthouse (Baltimore), Maryland
 U.S. Post Office and Courthouse (Meridian), Mississippi
 U.S. Post Office and Courthouse (Billings), Montana
 U.S. Post Office and Courthouse (Glasgow), Nebraska
 U.S. Post Office and Courthouse (Great Falls), Nebraska
 U.S. Post Office and Courthouse (Havre), Nebraska
 U.S. Post Office and Courthouse (Las Vegas), Nevada
 U.S. Post Office and Courthouse (Littleton), New Hampshire
 U.S. Post Office and Courthouse (Norfolk, New Hampshire)
 U.S. Post Office and Courthouse (Devils Lake), North Dakota
 U.S. Post Office and Courthouse (Grand Forks), North Dakota
 U.S. Post Office and Courthouse (Columbus, Ohio)
 U.S. Post Office and Courthouse (Muskogee), Oklahoma
 U.S. Post Office and Courthouse (Tulsa), Oklahoma
 U.S. Post Office and Courthouse (Medford), Oregon
 U.S. Post Office and Courthouse (Pendleton), Oregon
 U.S. Post Office and Courthouse (Pittsburgh), Pennsylvania
 U.S. Post Office and Courthouse (Mayaquez), Puerto Rico
 U.S. Post Office and Courthouse (Old San Juan), Puerto Rico
 U.S. Post Office and Courthouse (Charleston), South Carolina
 U.S. Post Office and Courthouse (Rock Hill), South Carolina
 U.S. Post Office and Courthouse (Aberdeen), South Dakota
 U.S. Post Office and Courthouse (San Antonio), Texas
 U.S. Post Office and Courthouse (Sherman), Texas
 U.S. Post Office and Courthouse (Tyler), Texas
 U.S. Post Office and Courthouse (Ogden, Utah)
 U.S. Post Office and Courthouse (Big Stone Gap), Virginia
 U.S. Post Office and Courthouse (Norfolk, Virginia)
 U.S. Post Office and Courthouse (Bellingham), Washington
 U.S. Post Office and Courthouse (Yakima), Washington
 U.S. Post Office and Courthouse (Eau Claire, Wisconsin)
 U.S. Post Office and Courthouse (Lander), Wisconsin

U.S. Courthouse and Post Office  steht für folgende Gebäude in den Vereinigten Staaten:
 U.S. Courthouse and Post Office (Huntsville), Alabama 
 U.S. Courthouse and Post Office (Indianapolis), Indiana 
 U.S. Courthouse and Post Office (Aberdeen), Mississippi 

Siehe auch:
 United States Post Office and Courthouse